Le mot montanum est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier neutre) d'un adjectif latin signifiant « montagneux, montagnard ».

En taxonomie, le mot montanum est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales rencontrées en montagne, et dont le genre (biologique) a un nom du genre neutre. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique